

Astronomia
 3505 Byrd – asteroide della fascia principale

Persone
 Adam Hann-Byrd – attore statunitense
 Bobby Byrd – musicista, cantante e produttore discografico statunitense
 Charlie Byrd – chitarrista statunitense
 Dan Byrd – attore statunitense
 Donald Byrd – trombettista jazz statunitense
 Eugene Byrd – attore statunitense
 George Byrd – cestista statunitense
 Harry Flood Byrd – politico statunitense
 Ralph Byrd – attore statunitense
 Richard Evelyn Byrd – esploratore statunitense
 Robert Byrd – politico statunitense
 William Byrd – compositore e organista britannico